Bundesliga niemiecka w piłce siatkowej mężczyzn 2017/2018 – 62. sezon walki o mistrzostwo Niemiec organizowany przez Deutsche Volleyball Liga. Zainaugurowany został 14 października 2017 i trwał do 9 maja 2018 roku.

W sezonie 2017/2018 w Lidze Mistrzów Niemcy reprezentowały  i , a w Pucharze CEV −  i .

Decyzją organizatora rozgrywek do rywalizacji została zaproszona drużyna , która powstała w 2017 r. w wyniku fuzji klubów austriackiego  i niemieckiego . Do rywalizacji przystąpiła również drużyna  (poprzednio występująca pod nazwą ), mimo zajęcia w poprzednim sezonie miejsca oznaczającego spadek do 2. Bundesligi.

Mistrzem Niemiec po raz dziewiąty w historii została drużyna .

System rozgrywek 
 Faza zasadnicza: uczestniczyło w niej 11 drużyn, które rozegrały ze sobą po dwa spotkania systemem kołowym. Osiem najlepszych zespołów awansowało do fazy play-off.
 Faza play-off: składała się z ćwierćfinałów (do dwóch zwycięstw), półfinałów (do dwóch zwycięstw) oraz finału (do trzech zwycięstw), które wyłoniły mistrza Niemiec.

Drużyny uczestniczące 

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
|-
! width="50px" style="text-align: center; background: #f2f2f2; border: 1px solid darkgrey;"| 
! width="250px" style="background: #f2f2f2; border: 1px solid darkgrey;"| Dzika karta
! width="30px" style="background: #f2f2f2; text-align: center; border: 1px solid darkgrey;"|

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań 

 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
|}

Tabela fazy zasadniczej

Faza play-off

Drabinka

Ćwierćfinały 
(do 2 zwycięstw)

Półfinały 
(do 2 zwycięstw)

Finał 
(do 3 zwycięstw)

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 

2017 w Niemczech
2017 w piłce siatkowej
2018 w Niemczech
2018 w piłce siatkowej
Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich w Niemczech